Koki Mizuno (Shizuoka, 6 de setembro de 1985) é um futebolista profissional japonês que atua como meia. Atualmente defende o Roasso Kumamoto.

Carreira 
Mizuno começou a carreira no JEF United.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Shizuoka (cidade)
Futebolistas do Japão
Futebolistas do JEF United Ichihara Chiba
Futebolistas do Celtic Football Club
Futebolistas do Kashiwa Reysol
Futebolistas do Ventforet Kofu
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007